Малокури́льское (,  Сикотан-мура) — село (с 1947 по 2004 год — рабочий посёлок Малокурильский, в разговорной речи — Малокурильск) на берегу Малокурильской бухты острова Шикотан, самого крупного острова Малой Курильской гряды Курильских островов. Входит в состав Южно-Курильского городского округа Сахалинской области России.

По данным переписи 2010 года постоянное население села составляло 1873 человека.

История 
Японское название села — Сикотан (с 1933 года, до этого — Сякотан ). Оно происходит от айнского Шикотан, «ши» означает большой, значительный, «котан» — селение, место, земля. Буквальный перевод — «большая земля». 
С 1855 года относилось к японскому губернаторству Мацумаэ, переименованному в 1869 году в Хоккайдо.
Входило в состав Японии до окончания Советско-японской войны (дальневосточный театр Второй мировой войны). После 1945 года село предполагалось назвать Шпанбергово в честь российского мореплавателя, участника двух Камчатских экспедиций, первооткрывателя острова Фигурного (Шикотана) Мартына Петровича Шпанберга. Но в Указе Верховного Совета РСФСР от 15 октября 1947 года было закреплено современное название, «более тесно связанное с географическим положением этого населенного пункта на Малой Курильской гряде».

Достопримечательности 
В селе расположена могила Якова Сторожева, последнего тоёна северокурильских айнов, который был водворён на Шикотане японскими властями в 1884 году вместе с 96 соплеменниками.

В августе 2003 года состоялось открытие православного храма во имя благоверного князя Даниила Московского. Ранее в Малокурильском также находился синтоистский храм Сикотан-дзиндзя, ныне разрушенный.

В 2005 году в честь 60-летия освобождения Курильских островов от японских милитаристов в посёлке на постаменте установлен танк ИС-2.

В Малокурильском есть памятный знак в честь 250-летия открытия острова Шикотан экспедицией М. Шпанберга, установленный в 1989 году и реконструированный в 2019 году.

Население 
По данным переписи 2002 года постоянное население села составляло 2230 человек, 85 % которых — русские.

Экономика 
Большинство жителей заняты добычей и переработкой рыбы. В селе расположен крупный рыбокомбинат, созданный в 1999 году на базе производственных мощностей бывшего Рыбоконсервного завода № 24, серьёзно пострадавшего во время землетрясения 1994 года. Предприятие производит консервы, в основном из сайры, а также свежемороженую рыбу.

Предупреждение цунами
В результате выполнения в 2006-2010 гг мероприятий федеральной программы организована опорная широкополосная цифровая сейсмическая станция службы предупреждения о цунами «Южно-Сахалинск», которая состоит из центральной станции и четырёх выносных пунктов на удалении от 30 до 70 км от ЦС (в Северо-Курильске, Курильске, Южно-Курильске и Малокурильском).

Транспорт 
Малокурильское соединено дорогой длиной 9 км с селом Крабозаводское. 1 января 2016 года впервые в истории острова на нём начал свою работу общественный транспорт — автобус «с. Крабозаводское — с. Малокурильское». Маршрут обслуживается двумя автобусами ПАЗ, принадлежащими ООО «Шикотанский водоканал».

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Южно-Курильского городского округа
Шикотан